Johan Söderberg kan syfta på bland andra: 

* Johan Söderberg (1772–1826), svensk instrumentmakare
 Johan Söderberg (1877–1942), svensk politiker
 Johan Söderberg (1923–2011), svensk företagsledare
 Johan Söderberg (född 1950), svensk ekonomhistoriker
 Johan Söderberg (född 1962), svensk musiker, filmare och klippare
 Johan Söderberg (född 1972), svensk gitarrist